Соба́чкин — русская фамилия; женская форма Соба́чкина.

Известные носители 
 Собачкин, Алексей Иванович (род. 1958) — российский журналист.
 Собачкин, Вадим Николаевич (род. 1985) — российский хоккеист.

См. также 
 Собачкин хребет — горный хребет в Забайкалье.